«Somethin’ Stupid» — песня, написанная американским музыкантом .

Впервые была записана в 1966 году дуэтом Carson and Gaile, состоявшим из самого Карлоса Паркса и его жены Гейл Фут.

Самая же известная же версия этой песни была издана в следующем, 1967 году американским певцом Фрэнком Синатрой и его дочерью Нэнси Синатры. Их запись поднялась на 1 место в США в чарте Billboard Hot 100.

Версия Робби Уильямса и Николь Кидман 

В 2001 году увидела свет версия в исполнении дуэта из британского поп-певца Робби Уильямса и американской актрисы Николь Кидман. Она вошла в альбом Робби Уильямса Swing When You're Winning (2001), а в декабре вышла отдельным синглом и возглавила британский сингловый чарт (UK Singles Chart).

Список композиций 
Британский CD-сингл
 «Somethin' Stupid» — 2:51
 «Eternity» (Orchestral version) — 5:32
 «My Way» (Live at the Albert Hall) — 6:59
 «Somethin' Stupid» (video) — 3:08

Британский DVD-сингл
 «Somethin' Stupid» (video) — 3:06
 «Let’s Face the Music and Dance» (audio) — 2:35
 «That’s Life» (audio) — 3:07

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 1967 года
Синглы 2001 года
Песни Фрэнка Синатры
Песни Нэнси Синатры
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Песни Энди Уильямса
Песни Робби Уильямса
Песни Николь Кидман
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад ЮАР
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Поп-баллады
Синглы Reprise Records
Синглы Chrysalis Records
Песни 1966 года
Песни-дуэты